Борис Ши́шкин:
 Шишкин, Борис Владимирович (1927—1983) — советский партийный, хозяйственный и государственный деятель, глава Ижевска.
 Шишкин, Борис Константинович (1886—1963) — советский учёный, ботаник.